Miejscowości w USA:
 Hillcrest Heights – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Hillcrest Heights – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s